

Patronyme 

 Albert Monier (1915-1998), photographe français.
 Charles Monier (1920-1953), aviateur français.
 Damien Monier (1982), coureur cycliste français.
 Étienne Monier (1889-1913), anarchiste français, membre de la bande à Bonnot.
 Henri Monier (1901-1959), dessinateur français.
 Jérôme Monier (né en 1971), footballeur français.
 Joseph Monier (1823-1906), inventeur du béton armé.
 François-Henry Monier (né en 1972), dit Babouse, dessinateur de presse français.
 Louis Monier (né en 1943), photographe français.
 Louis Monier (né en 1956), chercheur et programmeur américain d'origine française, fondateur d'AltaVista.
 Marie-Pierre Monier (née en 1958), femme politique française.
 Maurice Monier (né en 1952), prélat et canoniste français, pro-doyen de la Rote romaine.
 Noël Monier (1933-2013), journaliste français, qui fut le président du Syndicat des journalistes français (SJF).
 Robert Monier (1885-1944), skipper et joueur international français de rugby à XV.
 Roger Monier (1924-2008), chercheur en biologie français.
 Thomas Monier (né en 1971), kayakiste français.

nom composé
 Maurice Monier de La Sizeranne (1857-1924), directeur de l'Institut national des jeunes aveugles.
 Monier Monier-Williams (1819-1899), indianiste anglais.
 Michel Monier-Vinard (1937-2013), général français.

Divers 
 Groupe Monier, groupe industriel spécialisé dans les solutions de toitures

Homonymie de patronyme